Sezona Formule 1 1968 je bila devetnajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 1. januarja 1968 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 3. novembra 1968 z dvanajsto dirko sezone za Veliko nagrado Mehike. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Graham Hill, moštvenega pa Lotus.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1968.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

1968
1968 v športu